Rozsévač odkazuje na:

příjmení osob
Jan Rys-Rozsévač –  fašistický politik a novinář, funkcionář hnutí Vlajka
podobné
Rozsevač – náboženský týdeník